Вохмя́нин — фамилия.

Известные носители 
 Вохмянин, Александр Владимирович (род. 1985) — казахстанский спортсмен (пулевая стрельба).
 Вохмянин, Владимир Анатольевич (род. 1962) — советский и казахстанский спортсмен (пулевая стрельба).
 Вохмянин, Леонид Григорьевич (1942—2013) — российский композитор, пианист.
 Вохмянин, Сергей Владимирович (род. 1982) — казахстанский спортсмен (пулевая стрельба).